Jerzy Adamek (1927–2002) – polski pilot szybowcowy i samolotowy
 Jerzy Adamek (1946–2017) – polski zapaśnik i trener zapasów